Nereo Rocco (20. května 1912 Terst, Rakousko-Uhersko – 20. února 1979 Terst, Itálie) byl italský fotbalista a trenér.

Jako hráč hrál za Triestinu, Neapol a Padovu.

Úspěšnější byl jako trenér. S AC Milán vyhrál 2× Pohár PMEZ, 2× pohár PVP, 1× Interkontinentální pohár a 2× italskou ligu.

Hráčská kariéra 
Nereo Rocco hrál za Terst, Neapol a Padovu.

V roce 1934 nastoupil jednou za reprezentaci v kvalifikaci na MS proti Řecku.

Trenérská kariéra 
Rocco začal trénovat nejdříve v prvoligovém Terstu, ze kterého pocházel. Roku 1948 hrál tým překvapivě o 2. místo, jen o skóre skončil 4. za AC Milán a Juventusem. Následovalo druholigové Treviso a znovu Terst.

V letech 1954 až 1961 trénoval Rocco Padovu, se kterou roku 1955 postoupil do 1. ligy. Roku 1958 skončil tým překvapivě na 3. místě.

V letech 1961 až 1963 Rocco trénoval AC Milán, s nímž vyhrál italskou ligu a následně i PMEZ.

V letech 1963 až 1967 trénoval FC Turín.

V letech 1967 až 1973 trénoval znovu AC Milán. Roku 1968 vyhrál italskou ligu i PVP, následně i PMEZ. Další vítězství v PVP přišlo roku 1973.

Následovala kratší angažmá ve Fiorentině a znovu AC Milán.

Trenérská statistika

Úspěchy

Trenérské úspěchy 
 2× vítěz italské ligy (1961/62, 1967/68)
 3× vítěz italského poháru (1971/72, 1972/73, 1976/77)
 2× vítěz poháru PMEZ (1962/63, 1968/69)
 2× vítěz poháru PVP (1967/68, 1972/73)
 1× vítěz interkontinentálního poháru (1969)

Individuální 
 Síň slávy italského fotbalu: 2012
 France Football: 17. nejlepší fotbalový trenér všech dob: 2019
 World Soccer: 36. nejlepší fotbalový trenér všech dob: 2013

Vyznamenání 
 Řád zásluh o Italskou republiku (4.7. 1958) z podnětu Prezidenta Itálie

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil trenéra na Transfermarktu

Italští fotbalisté
Fotbalisté SSC Neapol
Fotbalisté Padovy
Trenéři SSC Neapol
Trenéři AC Milán
Trenéři Torino FC
Trenéři Fiorentiny
Italští fotbaloví reprezentanti
Komtuři Řádu zásluh o Italskou republiku
Narození 20. května
Narození v roce 1912
Narození v Terstu
Úmrtí 20. února
Úmrtí v roce 1979
Úmrtí v Terstu
Muži
Italští fotbaloví trenéři